Battaglia di Samarra – combattuta nel giugno 363 come parte della campagna sasanide di Giuliano
Battaglia di Samarra – combattuta nel luglio 1733 come parte delle campagne di Nadir
Battaglia di Samarra – combattuta nell'ottobre 2004 come parte della guerra in Iraq